Freedroid Classic ist ein freies Arcade-Spiel für Linux, Windows, Sharp Zaurus und macOS. Es handelt sich um eine Nachprogrammierung (Klon) der Computerspiele Paradroid und Paradroid 90, die erste Veröffentlichung stammt aus dem Jahr 2002. Das Spiel steht unter der GNU General Public License (GPL).

Spielprinzip 
Ziel des Spiels ist es, eine Raumschiffflotte durch Zerstörung oder Übernahme der Steuerung von fehlfunktionierenden, aggressiven Robotern zu befreien. Das Spielprinzip ist das gleiche wie bei den Vorbildern, es werden aber erweiterte Einstellmöglichkeiten eingeführt:
Zur Steuerung können die Eingabegeräte Maus, Tastatur und Joystick verwendet und individuell eingerichtet werden.
Bildschirmauflösung, Vollbilddarstellung und Lautstärke sind einstellbar.
Informationen lassen sich individuell anzeigen oder ausblenden, beispielsweise der Energiestand des eigenen Roboters oder Textnachrichten, die fremde Roboter von sich geben, wenn man sich ihnen nähert.
Das Erscheinungsbild kann mit drei „Themen“ verändert werden:
Classic sieht aus wie das originale Paradroid für den Commodore 64.
Para90 sieht aus wie Paradroid 90 für den Commodore Amiga.
Lanzz:

Entwicklungsgeschichte 
Ursprünglich erschien das Spiel unter dem Titel Freedroid und wird im Spiel selbst auch so bezeichnet. Der Zusatz „Classic“ wurde nachträglich zur Unterscheidung von einem Nachfolgeprojekt eingeführt, dem Computer-Rollenspiel Freedroid RPG.

Einzelnachweise 

Computerspiel 2002
Linux-Spiel
Windows-Spiel
Mac-OS-Spiel
Freies Computerspiel
Shoot ’em up
Arcade-Spiel